Республиканскя библиотека для детей и юношества (РБДЮ) —  главная детская библиотека Удмуртской республики, расположенная в городе Ижевск. 

Библиотека была учреждена в 1992 году. Ее фонд составляет 130738 учетных единиц. Директор библиотеки - Жикина Людмила Александровна.

История библиотеки 
15 февраля 1919 года на основании протокола Отдела Народного Образования от 05.12.1918 г., на базе детского клуба г. Ижевска открылась первая в Удмуртии детская библиотека-читальня.

В сороковые годы появляются новые виды деятельности библиотеки, такие как: библиографические обзоры, литературные вечера, читательские конференции и пользующиеся большим спросом громкие читки, лекции, доклады по итогам боёв Советской Армии.

В 1953 году библиотека переезжает в многоквартирный дом по адресу: ул. Пушкинская, 200, где размещается до сих пор. Изменяется структура отделов. Открывается младшее отделение, отдел обслуживания читателей среднего и старшего школьного возраста с абонементом и читальным залом.

1954 год – по Постановлению Совета Министров Удмуртской АССР Центральная детская библиотека была преобразована в Республиканскую библиотеку, став методическим центром по работе с детьми.

С 25 июля 1960 года протоколом Ижевского горсовета депутатов трудящихся УАССР присвоено имя А. П. Гайдара.

1992 год – на основании Приказа Министерства культуры УР Республиканская детская библиотека им. А.П. Гайдара была объединена с Республиканской юношеской библиотекой им. М.Ю. Лермонтова, став Республиканской библиотекой для детей и юношества.

Структура библиотеки и деятельность

Администрация 
Жикина Людмила Александровна – директор

Лушникова Наталья Алексеевна – заместитель директора по организации обслуживания читателей

Отдел обслуживания для подростков и юношества 
Включает в себя более 30 тысяч различных документов. Записывает к себе читателей с 10 лет и "до бесконечности". Проводит различные мероприятия, связанные с важными датами (от выставок, до мастер-классов и квестов).

В отделе работают различные кружки:

• «Зазеркалье» – подростковый клуб любителей фэнтези;

• «Странники» – молодёжный писательский клуб;

• Мастерская «Макраме»;

• «ПрофиСтарт» – клуб профессиональной поддержки;

• «Классная классика» – литературная гостиная;

• «Музыкальные встречи» – музыкальный салон.

Заведующая отделом – Вершинина Надежда Михайловна.

Сектор книгохранения 
Хранит редкие и ценные книги (книги-миниатюры; книги большого формата; книги с автографами авторов; книги, отражающие историю и развитие детской книги, детского движения). Фонд насчитывает более 50 тыс экземпляров. По заявкам читателей может предоставить доступ к книгам из своего фонда (некоторые можно взять на дом).

Заведующая сектором – Шеманчик Наталья Владимировна.

Отдел краеведческой и национальной литературы 
Проводит мероприятия, посвященные культуре не только Удмуртской республики, но и республик-соседей. В фонде отдела представлена литература на удмуртском, русском и других языках народов многонациональной Удмуртии.

Заведующая отделом – Пахомова Марина Николаевна.

Отдел обслуживания "Детство" 
Принимает детей от 0 до 10 лет и их родителей. Имеет деление на зал для дошкольников и зал для младшего школьного возраста (1-4 класс). Проводит систематические мероприятия (такие как "Ладушки" для деток, которые еще не ходят в садик), создает тематические выставки и знакомят деток с ними. В своём фонде имеет как развивающие книжки (различные энциклопедии), так и художественную литературу (в том числе по школьной программе).

Заведующая отделом – Гладкова Дина Владимировна.

Информационно-библиографический отдел 
Выполняет запросы читателей, такие как: подбор литературы, знакомство с электронным каталогом, обучение информационной культуре. Также выпускает пособия, дайджесты и формирует справочно-библиографический аппарат библиотеки.

Заведующая отделом – Сонина Нина Валентиновна.

Отдел массовых программ 
Проводит массовые мероприятия (в том числе по заявкам), организовывает досуг для посетителей библиотеки и выездные мероприятия в республиканский детский дом, Центр содержания несовершеннолетних правонарушителей и ижевскую воспитательную колонию.

Заведующая отделом – Байкова Альбина Альбертовна.

Научно-методический отдел 
Координирует работу 35 детских библиотек Удмуртской Республики.

Заведующая отделом – Заболотских Ирина Владимировна.

Отдел комплектования, обработки и организации фондов и каталогов 
Закупает литературу в фонд библиотеки, ведет электронный и карточный каталоги, помогает в формировании фонда другим детским библиотекам.

Заведующая отделом – Вахрушева Лидия Руфовна.

Достижения библиотеки 
Победы и призовые места в различных всероссийских библиотечных конкурсах. Благодарности различных учреждений Удмуртской республики, за организации мероприятий. Дипломы за участие в мероприятиях различных республик.

Источник 
Официальный сайт РБДЮ:

История — http://udmrbdu.ru/library/history/

Структура — http://udmrbdu.ru/library/structure/

Достижения — http://udmrbdu.ru/library/progress/